eFrontLearning est une plate-forme d'apprentissage en ligne (Learning Management System - LMS), développé par la société grecque Epignosis et distribué en France par la société e-learning solutions. Elle se fonde sur le principe de l'open source et utilise la technologie du Web 2.0.

Fonctionnement 
La plate-forme eFrontLearning est un LMS qui permet de gérer des contenus en ligne, des apprenants et des parcours. Les utilisateurs peuvent être associés à un groupe ayant des parcours ou des objectifs communs. La plate-forme applique le standard SCORM 1.2 et 2004 (4th edition) pour suivre la traçabilité des parcours de formation.

Versions 
Il existe plusieurs versions de ce LMS. Toutes ces versions ont une base commune.

Ces versions sont protégées par une licence qui engage l'utilisateur à respecter les droits qui y sont attachés, notamment le droit de propriété. La licence pour les versions community ++, entreprise et éducation est spécifique et fait l'objet d'une tarification qui est fonction du nombre d'apprenants. 

eFrontLearning peut être hébergé au choix sur un serveur mutualisé (partagé par plusieurs utilisateurs) ou sur un serveur dédié (réservé à un seul client) mais il peut être également hébergé sur les serveurs internes de l'entreprise.

Notes et références

Liens externes 
 eFrontLearning

Plate-forme pédagogique